Несвета́й:
 Несветай — село в Мясниковском районе Ростовской области
 Несветай — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги, расположенная в городе Новошахтинске
 «Несветай» — футбольный клуб из Родионово-Несветайского района Ростовской области
 «Несветай» — теплоход
 «Несветай» — обогатительная фабрика в городе Новошахтинске
 «Несветай» — телекомпания города Новошахтинска
 «Несветай» ГРЭС — историческое название Экспериментальной ТЭС — тепловой электростанции в городе Красный Сулин

 Большой Несветай — река в Ростовской области
 Малый Несветай — река в Ростовской области
 Малый Несветай — хутор, теперь в черте города Новошахтинска
 Сухой Несветай — река в Ростовской области

См. также 
 Нецветай
 Несветаев
 Несветайское водохранилище
 Родионово-Несветайская 
 Родионово-Несветайское сельское поселение
 Родионово-Несветайский район